Der Koran umfasst 114 Suren mit zusammen 6.236 Versen (Āyāt). Die Suren sind grob der Länge nach geordnet (siehe auch Anordnung der Suren). 

Mit Ausnahme der neunten Sure beginnen sämtliche Suren mit der Basmala-Formel: . Insgesamt 29 Suren beginnen mit „geheimnisvollen Buchstaben“, deren Bedeutung bis heute unbekannt ist. Aufgrund der Untersuchungen von Hans Bauer ist anzunehmen, dass die genannten Buchstaben schon vor der Kodifizierung des Korans Bestandteil der betreffenden Suren waren.

Einzelnachweise

Koransuren
!Liste
Koran